Anaximandre peut désigner :
 Anaximandre de Milet, un philosophe grec présocratique du  ;
 Anaximandre, un cratère lunaire baptisé en son honneur ;
 monts Anaximandre, une chaîne de monts sous-marins du sud-est de la Méditerranée.